Chauderon bezeichnet:
 Chauderon (Doubs), ehemalige Gemeinde im Département Doubs in Frankreich
 Chauderon (Lausanne), Viertel von Lausanne in der Schweiz um den gleichnamigen Platz
 Chauderon-Brücke in Lausanne im gleichnamigen Viertel
 Gorge du Chauderon, Schlucht der Baye de Montreux bei Montreux, Schweiz
 Michée Chauderon (1602–1652), Wäscherin und angebliche Hexe aus Savoyen

Siehe auch:
 Chaudron